Битва при Салами́не произошла в 306 году до н. э. около города Саламин на острове Кипр. Бои велись как на море, так и рядом с самим городом, из-за чего столкновение называют «Двойной битвой».

В 306 г. до н. Антигон Одноглазый нанес удар по центру морской мощи одного из своих противников — Птолемея. Последний держал под контролем остров Кипр, имевший критически важное значение для его флота: принадлежащая египетскому сатрапу территория была лишена лесов, а Финикия уже несколько лет находилась в руках Антигона. Сын последнего Деметрий высадился на острове и осадил Саламин, где оказывал упорное сопротивление брат Птолемея Менелай. Птолемей поспешил на выручку к своим войскам с большим флотом.

Битва явилась одним из важнейших сражений Четвёртой войны диадохов, причиной которой был раздел государства Александра Македонского между его полководцами. Победа Деметрия Полиоркета над Птолемеем I позволила отцу первого Антигону провозгласить себя царём и единственным преемником Александра.

Источники 
Сражение описано у двух античных авторов: Диодора Сицилийского (XX том «Исторической библиотеки») и Плутарха (биография Деметрия Полиоркета).

Предыстория 
Смерть Александра Македонского в 323 году до н. э. дала повод его полководцам (диадохам) начать борьбу за господство в созданном им государстве. Представители царской династии Аргеадов Филипп III и Александр IV были не способны править страной из-за слабоумия и несовершеннолетия. По этой причине возникает борьба между сторонниками единого царства и полководцами, которые желали обладать собственным царским титулом.

К 306 году до н. э. династия Аргеадов была полностью истреблена, и страна распалась на несколько государств, важнейшими из которых были: Македония под властью Кассандра, Египет под руководством Птолемея, принадлежащая Лисимаху Фракия и подчинявшаяся Селевку Месопотамия. Последней серьёзной силой был военачальник Антигон Одноглазый, которому с 311 года после окончания Третьей войны диадохов принадлежали Малая Азия, Сирия и Палестина и который стремился вновь объединить все отпавшие земли Александра под своей властью.

В 309 году до н. э. противоречия между диадохами вылились в Четвёртую войну диадохов, где против Антигона единой коалицией выступили оставшиеся властители. В 307 году он направил сына Деметрия Полиоркета с большим флотом в Грецию, дабы освободить её из-под влияния Кассандра. В 307 году до н. э. Деметрию удалось овладеть большей частью Греции, занять город Мегары и получить поддержку Древних Афин. Полиоркет подсылал своего человека к полководцу Птолемея Клеониду, начальнику сторожевых отрядов в Сикионе и Коринфе, и предлагал ему денег, если он освободит эти города, но Клеонид ответил отказом. Однако Птолемей на острове Кипр начинал готовить десант для вторжения в Малую Азию, и Антигон приказал сыну весной 306 г. до н. э. отплыть туда.

Сражение

Отплытие Деметрия 

Деметрий отплыл со своим флотом из афинского порта Пирей, после чего с остановкой в Карии подошёл к острову Родос, чьи жители придерживались нейтралитета в борьбе диадохов. Отказ присоединиться к Антигону заложил основу для дальнейших конфликтов между двумя сторонами.

После Родоса Деметрий отправился в Киликию, где принял под своё руководство дополнительные корабли и войска. Теперь ему подчинялись 25 тысяч пехотинцев, 400 кавалеристов и большой флот (110 быстрых триер, 53 транспортных корабля и множество небольших грузовых судов). С этими силами он взял прямой курс на Кипр.

Сухопутное сражение 
Деметрий организовал высадку на полуострове Карпас возле города Карпасия на северо-востоке Кипра. Вытащив на берег корабли, воины окружили лагерь частоколом и глубоким рвом. После этого в ходе набегов были захвачены поселения Урания и Карпасия. Оставив в лагере стражу для кораблей, Деметрий выдвинулся к Саламину, бывшему крупнейшим городом восточного побережья Кипра и штабом стратега острова Менелая, бывшего братом Птолемея.

Менелай собрал под своей властью воинов с ближайших застав, и, когда Деметрий был на расстоянии 40 стадий от города, выдвинулся навстречу противнику с 12 тысяч пехоты и 800 всадниками. Деметрий быстро разбил родственника Птолемея, убив 1 тысячу и пленив 3 тысячи воинов. Менелай укрылся в городе с остатками своих войск, приготовившись к обороне и разместив на городских стенах осадные орудия.

Пленники, которых сперва распределили среди войска Полиоркета, отказались сражаться из-за того, что их имущество оставалось в Египте. Не желая кормить лишние рты, Деметрий направил их к своему отцу в Сирию, возводившему город Антигония на Оронте.

Осада Саламина 

После поражения Менелай смог отправить гонца с мольбой о помощи к своему брату в Египет. Между тем Деметрий приступил к осаде самого Саламина. Он решил изготовить осадные машины больших размеров, для чего направил за инженерами из Азии и материалами (дерево и железо). С их помощью он создал новые устройства, к примеру крупную осадную башню «гелеполу» длиной 45 локтей (около 16 метров) и высотой 90 локтей (40—42 м), разделенную на девять этажей. Башня, передвигавшаяся на 4 колесах диаметром восемь локтей, размещала на нижних ярусах баллисты, на среднем уровне — большую катапульту, а на верхнем — лёгкие катапульты вместе с баллистами. Для обслуживания этой машины было выделено 200 человек. Также по приказу Деметрия были возведены два больших тарана.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, атакующим удалось пробить брешь в городской стене. Осознавая скорый исход осады, Менелай приказал ночью закидать осадные машины противника сухими дровами, после чего был осуществлён поджог наиболее крупных из них. План стратега осуществился, и вместе с осадной техникой погибла большая часть её обслуги. Между тем Деметрий продолжил осаду, зная, что время на его стороне.

Прибытие Птолемея 
Получив послание с острова, Птолемей во главе своего флота выплыл из Александрии на спасение своих владений. Высадившись в районе города Пафос, он получил дополнительные корабли от вассальных кипрских городов. Собрав под своими знамёнами 140 квадрирем и квинквирем и более 200 транспортных кораблей, он отплыл к Китиону (нынешняя Ларнака). Там он высадил гонцов к Менелаю с просьбой выслать из Саламина 60 кораблей, с обретением которых силы диадоха имели бы все шансы на победу. От Китиона флот выдвинулся к Саламину в ускоренном режиме, надеясь успеть прибыть до его падения и объединить флоты с Менелаем.

Согласно Плутарху, Птолемей рекомендовал Деметрию покинуть остров, на что тот гарантировал отпустить диадоха при условии отказа от Коринфа и Сикиона. Оставив часть войска для продолжения осады, Деметрий укомплектовал моряками свои корабли и вывел их в море.

Подготовка к бою 

Деметрий расположил свой флот перед входом в гавань Саламина, мешая объединению сил Менелая и Птолемея. Сын Антигона оставил адмирала Антисфена с десятью квинквиремами для блокировки гавани, а также приказал коннице патрулировать берег для спасения экипажей потонувших судов.

К югу от Саламина Деметрий расположил весь свой флот, порядка 180 боевых кораблей. Самые крупные корабли были гептерами, а большинство — пентерами. На левом фланге он разместил семь крупных финикийских гептер и тридцать афинских тетрер под командой адмирала Медия, а за ними поставил десять гексер и десять пентер, рассчитывая этим крылом победить в грядущей битве. В середине линии расположились лёгкие судна под руководством Фемисона из Самоса и Марсия. Правым крылом командовали Гегесипп из Галикарнаса и Плейстий с Коса, бывший главным лоцманом всего флота.

Птолемей, прождав корабли своего брата, решил ночью прорваться в Саламин, тем самым прекратив блокаду и объединив разрозненные силы. С наступлением утра он обнаружил, что флот Деметрия уже поджидал его. Диадох расположил крупные военные корабли на левом крыле под своим командованием, а транспорт оставался за линией боевых кораблей.

Морское сражение 

Воздав молитвы богам, стороны начали сближение. Находясь от врага на расстоянии в три стадии, Деметрий приказал поднять позолоченный щит, являвшийся командой к бою. Птолемей проделал ту же операцию, после чего флоты начали ускоренно сближаться. Экипажи сначала использовали луки и баллисты, на более близком расстоянии переходя к дротикам, а сблизившись с вражеским кораблём, воины вместе с гребной командой начинали атаку.

Находясь на борту гептеры, Деметрий активно участвовал в схватке, в ходе которой трое его телохранителей были ранены. Ему удалось разбить правое крыло противника и обратить в бегство корабли, находившиеся на фланге. В то же время Птолемей смог нанести серьёзный урон, но, увидев разгром своего левого фланга, решил отступать к Китиону.

В это время смогли прорвать блокаду 60 кораблей из Саламина под командованием полководца Менелая Менетия, но они прибыли лишь к окончанию битвы, так что им пришлось немедленно возвращаться назад.

Итоги сражения 
По словам Диодора, Птолемей потерял бо́льшую часть своего флота, а его противник сумел захватить 8 тысяч человек на 100 транспортных кораблях, 40 нетронутых и 80 повреждённых боевых кораблей. Сам Деметрий потерял 20 военных кораблей. Плутарх сообщает о том, что правитель Египта смог сохранить только 8 кораблей, оставив победителю 70 кораблей, рабов, сокровища и часть своих приближённых. Среди них была гетера Ламия, ставшая любовницей Деметрия, и сын Птолемея Леонтиск.

Последствия 
После отплытия Птолемея Саламин вскоре капитулировал, Менелай и его люди получили охранную грамоту, благодаря которой могли возвратиться в Египет. Правители городов-государств Кипра быстро признали себя вассалами Деметрия, который своей победой лишил правителя Египта возможности вести боевые действия в восточной части Средиземного моря. Находившийся в Сирии Антигон после этих вестей принял диадему и провозгласил себя царём, сделав своего сына соправителем.

Победа при Саламине не означала подчинения диадохов, и Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк продолжили свою борьбу против Антигона. Его завоевательный поход в Египет провалился, несмотря на сочетание наступательных действий на суше и на море. Вслед за Антигоном Птолемей вместе с оставшимися в живых полководцами Александра Македонского приняли титул царя, тем самым отвергнув его претензии на единоначалие. Деметрий отплыл назад в Грецию, где по приказу своего отца продолжил осаду Родоса, закончившуюся ничем во многом благодаря помощи из Египта. Несколько лет упорнейшей борьбы с диадохами закончились для Антигона в битве при Ипсе в 301 году до н. э. На поле брани он был убит, а его сын впоследствии был пленён Селевком.

Птолемею удалось возвратить Кипр лишь в 295/294 году до н. э., и тот оставался во власти его потомков до 58 года до н. э., когда остров достался Римской республике.

Примечания

Литература 
 Диодор Сицилийский. «Историческая библиотека»
 Плутарх. «Сравнительные жизнеописания. Деметрий и Антоний»
 Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога. «История Филиппа». — : Наука, 1964.
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения в Средиземном море
Сражения диадохов
Сражения IV века до н. э.
306 год до н. э.
Морские сражения до нашей эры